Dingel steht für:
 Dingel, Pflanzengattung aus der Familie der Orchideen

Dingel ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Dingel (1928–2010) philippinischer Erfinder
 Irene Dingel (* 1956), deutsche Kirchenhistorikerin
 Joachim Dingel (* 1938), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Dingell
 Dingle